El Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) es la escuela de negocios de la Universidad de Oviedo, España. Imparte tres categorías de títulos propios: Máster, Experto y Especialista Universitario. 

La dedicación lectiva de los estudios de Máster es de un mínimo de 60 créditos y un máximo de 120 de los que al menos 10 deben corresponder a la realización de un proyecto o trabajo. La dedicación lectiva de los estudios de Especialista Universitario es de al menos de 35 créditos e inferior a 60, pudiendo incluirse la realización de un proyecto o trabajo con una dedicación no superior a 5 créditos. Los cursos de Experto tienen una dedicación lectiva de al menos 20 créditos e inferior a 35, pudiendo incluirse la realización de un proyecto o trabajo con una dedicación no superior a 3 créditos.

Imparte un máster en Dirección de Empresas-MBA Ejecutivo; un máster en Retail, promovido por la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial; un máster en Dirección de Operaciones y Lean 6 SIGMA (Green Belt); un curso de Especialista en Técnica Fiscal; un curso de Experto en Gestión de la Internacionalización; y un curso de Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios, el cual está reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para acreditar la cualificación adecuada para realizar labores de información y asesoramiento en materia de inversión según establece la normativa MiFID II.

Todos los programas del IUDE son bonificables ante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

También organiza conferencias y cursos monográficos sobre aspectos de relevancia y actualidad en el ámbito de la dirección empresarial. El Instituto desarrolla su actividad en el edificio del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, en la calle González Besada de Oviedo.

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Entidades vinculadas a la Universidad de Oviedo
Institutos universitarios
Escuelas de negocios de España